Gianna – forma femminile del nome Gianni, e ipocoristico di Giovanna
Gianna – variante greca moderna del nome Giovanna
Gianna – canzone di Rino Gaetano dell'album Nuntereggae più del 1978
Gianna – nome di battaglia della staffetta partigiana Giuseppina Tuissi
Gianna – termine romanesco per indicare il freddo vento invernale
Colle della Gianna - valido delle Alpi Cozie

Pagine correlate 

Gianni (disambigua)

Altri progetti